Experiment – CDP statunitense in Georgia
Experiment – film cecoslovacco del 1943
Experiment – film sovietico del 1988